Rupp is de naam van twee historische merken van motorfietsen.

 Rupp (Swinemünde) 
 Rupp (Verenigde Staten)